

Antica Grecia
Psyché (ψυχή) – termine greco indicante una delle nozioni portanti dell'intero mondo classico
Psiche – personaggio della mitologia greca

Astronomia 
16 Psyche – asteroide scoperto nel 1852
 Psyche – missione spaziale della NASA

Musica 
Psyche – gruppo musicale tedesco-canadese
Psyche – album di Ant & Dec del 1994
Psyche – singolo dei Massive Attack del 2009

Teatro 
Psyche – semi-opera composta da Matthew Locke, con libretto di Thomas Shadwell
Psyché – opera composta da Jean-Baptiste Lully, con libretto di Thomas Corneille
Psyché – comédie-ballet di Molière

Zoologia 
Psyche – genere di Lepidotteri della famiglia degli psichidi

Pagine correlate 
Psiche (disambigua)
Psycho (disambigua)